WOW может означать:

 WoW (Windows on Windows) — подсистема 32-разрядных операционных систем Microsoft Windows.
 WOW64 — подсистема 64-разрядных операционных систем Microsoft Windows.
 Сигнал «Wow!» — сильный радиосигнал, зарегистрированный 15 августа 1977 года.
 W.O.W. — альбом американской рок-певицы Уэнди О. Уильямс, выпущенный в 1984 году.
 «Wow» — сингл австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный в 2008 году.
 «Wow» — сингл британской певицы Кейт Буш, выпущенный в 1979 году.
 «Wow» — сингл американского певца Post Malone, выпущенный в 2019 году.
 World of Warcraft — компьютерная игра.

См. также 
 Wah-wah
 WOWOW
 Вау